Auf eigene Gefahr steht für:

 Auf eigene Gefahr (1974), Originaltitel Newman’s Law,  US-amerikanischer Spielfilm von Richard T. Heffron (1974)
 Auf eigene Gefahr (Fernsehserie), Fernsehserie der ARD (1993–2000)

Siehe auch: